Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности 1988 прошёл 26 марта 1988 года в городе Окленд, Новая Зеландия.

Всего было проведено 4 забега — мужчины (дистанция 12 км), женщины (8 км), а также забеги юниоров (8 км) и юниорок (6 км). Также разыгрывались победители в командном первенстве — складываются четыре лучших результата от страны и по сумме наименьшего времени определялись чемпионы. В командном зачёте среди мужчин победила Кения, а среди женщин — Советский Союз. Команда СССР в составе Елены Романовой, Регины Чистяковой, Марины Родченковой и Ольги Бондаренко обошла команду Великобритании.

Результаты

Мужчины

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности